Mesch steht für:

 Mesch (Eijsden-Margraten), Ort in der Gemeinde Eijsden-Margraten, Provinz Limburg, Niederlande

Mesch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Sanderus van der Boon Mesch,  (1762–1828), niederländischer Mediziner
 Antonius Henricus van der Boon Mesch (1804–1874), niederländischer Chemiker und Agrarwissenschaftler
 Borg Mesch (1869–1956), schwedischer Photograph
 Franz Mesch (* 1932), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer für Mess- und Regelungstechnik
 Heinrich Mesch (1881–1938), deutscher Politiker (SPD)
 Hendrik Carel van der Boon Mesch (1795–1831), niederländischer Mediziner und Naturwissenschaftler
 Lorenz Mesch, völkisch-nationalsozialistischer Politiker
 Stefan Mesch (* 1983), deutscher Journalist, Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch:
 Mesh
 Mäsch
 Mash